

Стар-Сіті — місто, штат Арканзас
 Стар-Сіті — місто, штат Західна Вірджинія
 Стар-Сіті — переписна місцевість, штат Індіана